Cuvântul „râs” poate să însemne:

Râs (plural râsuri, variantă râset – râsete): actul fiziologic de a râde.
Râs (plural râși): felidă membră a genului Lynx

Vezi și 
 Ras (dezambiguizare)